

Тарновська-Воля — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Тарновська-Воля — село в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства